Nascidas em São Paulo, Rosimar Dias Costa e Rosicler Dias, irmãs, filhas do compositor Vicente Dias, iniciaram a carreira no começo dos anos 1980. 

Em 1985, gravaram pela Chantecler o primeiro disco, com destaque para a composição "Tudo culpa do amor". Em 1988, obtiveram sucesso com "Ame Quem Te Ama" (versão do sucesso internacional All Through the Night, da cantora Cyndi Lauper). Em 1992 lançaram o álbum Vol.3 com destaque para as canções "Eu Sou de Você" e "Cama Fria".
 
Em 1993 lançaram o quarto LP, com destaque para as composições "Acorrentada Em Você" (anos mais tarde regravada pela dupla Bruno & Marrone), de Elias Muniz, "Por Um Beijo Seu", de Rick e "É Por Amor", de Vicente Dias e Roneri.

Entre 1995 a 1997 a dupla se encerrou e neste meio tempo Rosicler Dias seguiu carreira como Maísa, na dupla Maída e Maísa.

No ano de 1998, a dupla recebeu uma nova formação, mantendo Rosimar Dias nos vocais e uma outra cantora fazendo a segunda voz. Neste ano lançaram o 5º disco da dupla com uma nova versão de "Ame Quem Te Ame (All Through the Night)", trazendo a canção às paradas de sucesso novamente. Este mesmo álbum trouxe sucessos como "Coração de Mulher", "Quem Vai Te Amar Mais Do Que Eu" e "O Forró Não Vai Parar".

No ano de 2000 a dupla voltou à formação original, com as irmãs Dias. O novo álbum da dupla, por gravadora independente, recebeu o nome de "Saudade de Você", trazendo como sucesso a música de título homônimo e uma nova versão de "O Forró Não Vai Parar". 

A dupla se desfez alguns anos depois, embora ainda continuem cantando em alguns shows esporádicos. Rosimar Dias abriu um restaurante em Aparecida do Taboado, onde vivem atualmente. 

Houve rumores de um novo álbum, porém ainda não foram divulgadas novas informações.

Discografia  

• 1985: Rosimar & Rosicler Vol. 1 – Gravadora Chantecler (LP)

• 1988: Rosimar & Rosicler Vol. 2 – Gravadora Chantecler/Discos Chororó (LP/CD)

• 1992: Rosimar & Rosicler Vol. 3 – Gravadora São Fancisco (LP)

• 1993: Acorrentada Em Você – Gravadora São Fancisco (LP)

• 1998: Rosimar & Rosicler – Gravadora Atração (CD)

• 2000: Saudade de Você – Gravadora Independente (CD)

Fontes 

Duplas sertanejas